Die The Story of Light World Tour war eine Konzert-Tournee des US-amerikanischen Rockgitarristen Steve Vai, die am 15. August 2012 in Fort Lauderdale startete und am 13. Dezember 2013 in Buenos Aires endete. Die Tour umfasste 202 Konzerte. Einige der Konzerte wurden für Fernsehveröffentlichungen offiziell aufgenommen, jedoch wurden auch Bootleg-Aufnahmen inoffiziell veröffentlicht.

Setlist 
Die Setlist bestand größtenteils aus Songs des Albums The Story of Light, jedoch auch aus Katalogstücken wie For the Love of God und Tender Surrender. Zudem fügte Vai ein Akustik-Set der Tour mit Songs wie All About Eve hinzu.

Besetzung 
 Steve Vai – Gitarre, Gesang
 Philip Bynoe – Bass
 Jeremy Colson – Schlagzeug
 Deborah Henson-Conant – Harfe
 Dave Weiner – Gitarre

Tourdaten

Einzelnachweise 

Musiktournee 2013
Steve Vai